falki – rodziny funkcji zbioru liczb rzeczywistych w zbiorze liczb rzeczywistych, z których każda jest wyprowadzona z funkcji-matki

W Polsce  
 Falki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Falki – dawna gromada
 Falki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno